Al-Khalili ist der Name von:
 Jim Al-Khalili (* 1962), britischer Kernphysiker
Shams al-Din Abu Abd Allah al-Khalili, Astronom des 14. Jahrhunderts